Primera dama  puede hacer referencia a:

Política 
 Primera dama, título que recibe la esposa de un presidente.

Televisión 
 Primera dama (2010-2011), telenovela chilena creada por Canal 13.
 Primera dama (2011-2012), telenovela colombiana creada por Caracol Televisión.